Alfredia (steltmug), een geslacht van steltmuggen
 Alfredia (plant), een geslacht uit de composietenfamilie